Карасинский сельсовет

Курганская область 
 Карасинский сельсовет Юргамышского района (упразднён в 2021 году)

Татарстан 
 Карасинский сельсовет Аксубаевского района (упразднён в 2005 году)